Anthology – album kompilacyjny amerykańskiego piosenkarza Michaela Jacksona, wydany dwukrotnie przez wytwórnię Motown w roku 1986 i 1995.

Lista utworów

1986 - podwójna płyta CD 
 Płyta #1

 Płyta #2

1995 - wydanie powtórne 
 Płyta #1

 Płyta #2

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka z 1986
 Okładka z 1995
 Amazon.com
 Rhapsody.com

Albumy kompilacyjne Michaela Jacksona
Albumy muzyczne wydane w roku 1995
Albumy muzyczne wydane w roku 1986
Albumy Motown
Albumy wyprodukowane przez Hala Davisa
Albumy wyprodukowane przez Briana Hollanda